Змагання з боксу у ваговій категорії до 75 кг на Чемпіонаті світу з боксу 2017 пройшли з 25 серпня по 2 вересня.

Призери

Сіяні спортсмени 

<ol start="1">
  Арлен Лопес (чвертьфінал)
  Хуссейн Абдін (другий раунд)
  Вікас Крішан Ядав (другий раунд)
  Камран Шахсуварлі (півфінал)

<ol start="5">
  Петро Хамуков (другий раунд)
  Олександр Хижняк (Чемпіон)
  Ісраіл Мадрімов (чвертьфінал)
  Сільвіо Шерле (другий раунд)

Змагання

Посилання 
Жеребкування

75 кг